El nombre Quimbaya es un topónimo que se refiere a:

 Quimbaya, ciudad ubicada en el departamento colombiano del Quindío;
 Quimbaya, extinta cultura aborigen famosa por su producción de piezas de oro; entre ellos, los artefactos quimbaya.